Rumphi (district), een district van Malawi
Rumphi (stad), de hoofdstad van het district